Maia steht für:

 Maja (Vorname) (auch Maia, Maya), weiblicher Vorname, siehe dort auch die Namensträgerinnen
 Maia (Tochter des Atlas), die Mutter des Götterboten Hermes in der griechischen Mythologie
 Maia (römische Mythologie), eine altitalische Quellengöttin
 Maia (Amme) (Matia) (14. Jh. v. Chr.), Amme des altägyptischen Königs Tutanchamun
 eine Gruppe von Wesen in den Romanen von J. R. R. Tolkien, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Maiar

Personen:

 Maia (Adelsgeschlecht), eine portugiesische Adelsfamilie
 Alfredo de Lacerda Maia († 1887), portugiesische Kolonialverwalter
 Armindo Maia, osttimoresischer Akademiker und Politiker
 Arthur Maia (1992–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Beatriz Haddad Maia (* 1996), brasilianische Tennisspielerin
 Bruna Maia Marquezine (* 1995), brasilianische Schauspielerin und Model
 Carlos Maia Pinto (1886–1932), portugiesischer Politiker, Premierminister von Portugal
 César Maia (* 1945), brasilianischer Geschäftsmann und Politiker
 Circe Maia (* 1932), uruguayische Schriftstellerin
 Elize Secomandi Maia (* 1984), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Emílio Joaquim da Silva Maia (1808–1859), brasilianischer Mediziner und Naturforscher
 Iracema Maia da Silva (* 1955), brasilianische Kommunalpolitikerin
 Jacinto Maia (1972–2007), osttimoresischer Politiker
 João Maia (* 1968), portugiesischer Regisseur und Drehbuchautor.
 José Maria da Silva Maia (* 1956), brasilianischer Kommunalpolitiker
 Mateus Maia (1957–2021), Bürgermeister des osttimoresischen Dilis (1996–1999)
 Miguel Maia (Luis Miguel Barbosa Maia; * 1971), portugiesischer Beachvolleyballspieler
 Oto Agripino Maia (* 1943), brasilianischer Diplomat
 Paulo Moniz Maia (* 1961), osttimoresischer Politiker
 Rodrigo Maia (* 1970), brasilianischer Politiker (DEM), Abgeordneter
 Salgueiro Maia (1944–1992), portugiesischer Hauptmann während der Nelkenrevolution
 Thiago Maia (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Tim Maia (1942–1998), brasilianischer Sänger, Songwriter, Produzent, Dirigent und Multi-Instrumentalist
 Ubaldo Ramalhete Maia (1882–1950), brasilianischer Anwalt und Politiker
 Walisson Maia (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Zenaide Maia (* 1954), brasilianische Politikerin

Orte:

 Maia (Portugal), Gemeinde im Stadtgebiet der gleichnamigen Stadt Maia, Portugal
 Maia (Ribeira Grande), Gemeinde in Portugal
 Maia (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița, Rumänien
 Maia (Neuseeland), Vorstadt von Dunedin, Neuseeland
 Maia, römisches Kastell am westlichen Ende des Hadrianswalls, Bowness-on-Solway, England.
 Maia (Cluj), Dorf im Kreis Cluj, Rumänien
 Maia (Mureș), Dorf im Kreis Mureș, Rumänien
 Maia (Russland), Ort in Russland
 Maia TI, Ort in der Gemeinde Intragna, Kanton Tessin, Schweiz
 Lomba da Maia, Gemeinde von Ribeira Grande auf den Azoren, Portugal

Sonstiges:

 Maia (Stern) (20 Tauri), Stern der Plejaden (Siebengestirn)
 Maia Mailguard, ein Spam- und Virus-Managementsystem
 Maia. Rivista di letterature classiche, altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Short S. 21 Maia

Siehe auch:
 Maja (Begriffsklärung)
 Maya (Begriffsklärung)